Den Namen Theodor-Heuss-Brücke tragen diese Brücken:

die in Düsseldorf über den Rhein führende Theodor-Heuss-Brücke (Düsseldorf)
die in Essen über die Ruhr führende Theodor-Heuss-Brücke (Essen)
die in Heidelberg über den Neckar führende Theodor-Heuss-Brücke (Heidelberg)
die in Ingolstadt liegende Theodor-Heuss-Brücke (Ingolstadt)
die zwischen Mainz-Innenstadt und Mainz-Kastel (Wiesbaden) über den Rhein führende Theodor-Heuss-Brücke (Mainz–Wiesbaden)
die am Nordrand Mannheims über den Rhein führende Theodor-Heuss-Brücke (A 6)
die in Minden im Zuge der Bundesstraße 65 über die Weser führende Theodor-Heuss-Brücke (Minden)
die in Nürnberg an der Bundesstraße 4 R über die Pegnitz führende Theodor-Heuss-Brücke (Nürnberg)

Namensgeber ist der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss (1884–1963).